Филисовский сельсовет

Вологодская область 

 Филисовский сельсовет Усть-Кубинского района

Ивановская область 

 Филисовский сельсовет Родниковского района (упразднён в первой половине 2000-х)

Московская область 

 Филисовский сельсовет Коробовского района (упразднён в 1954 году)

 Филисовский сельсовет Шатурского района (упразднён в 1959 году)